Red Shirt (indianenleider), een krijger en staatsman van de Lakota-indianen
 Red Shirt (South Dakota), een gehucht in de Amerikaanse staat South Dakota
 Red Shirt Table, een tafelberg in de Amerikaanse staat South Dakota

Zie ook 
 Roodhemden (doorverwijspagina)